Cáseda är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Cáseda ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Cáseda är huvudsakligen kuperad, men åt nordost är den platt. Den högsta punkten i närheten är Monte San Pedro,  meter över havet,  km sydväst om Cáseda. Runt Cáseda är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Sangüesa,  km nordost om Cáseda. Trakten runt Cáseda består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Navarra